Humicolopsis är ett släkte av svampar. Humicolopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Humicolopsis